Agenda (lateinisch für „das zu Tuende“) steht für:

 Tagesordnung, Strukturierung einer Sitzung, Besprechung oder Versammlung
 Terminkalender, Kalendarium oder Terminplaner
 Agenda (Kansas), Dorf im nördlichen Kansas, USA
 Agenda (Wisconsin), Ort im nördlichen Wisconsin, USA
 Agenda Informationssysteme, deutscher Software-Hersteller
 Agenda Verlag, deutscher Fachverlag
 Agenda for Zambia, politische Partei in Sambia
 Agenda Austria, österreichische Denkfabrik

Aktionsprogramme:
 Agenda 2000, Aktions- und Reformprogramm der Europäischen Union (1999)
 Agenda 2004, Programm zur Reform des Sozialstaates von Oskar Lafontaine
 Agenda 2010, Konzept der deutschen Bundesregierung (2003)
 Agenda 2030, Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (2015)
 Agenda 21, entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm von 172 Staaten (1992)
 Agenda für den Frieden,  von Boutros Boutros-Ghali (1992)
 Agenda Sozial, Alternativentwurf der Linkspartei zur Agenda 2010

Siehe auch:
 Agenda Setting, Themensetzung in der öffentlichen Meinung
 Agende, Buch zum Ablauf des Gottesdienstes